|-
| 146401 - || || 21 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146402 - || || 22 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 146403 - || || 24 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 146404 - || || 27 d'agost de 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 146405 - || || 21 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146406 - || || 22 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146407 - || || 22 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146408 - || || 22 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146409 - || || 22 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146410 - || || 22 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146411 - || || 22 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146412 - || || 22 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146413 - || || 22 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146414 - || || 22 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146415 - || || 22 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146416 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 146417 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 146418 - || || 23 d'agost de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 146419 - || || 23 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146420 - || || 23 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146421 - || || 24 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 146422 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146423 - || || 24 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 146424 - || || 24 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 146425 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146426 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146427 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146428 - || || 25 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 146429 - || || 25 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146430 - || || 25 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146431 - || || 20 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146432 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146433 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146434 - || || 19 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 146435 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146436 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146437 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146438 - || || 18 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146439 - || || 18 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146440 - || || 18 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146441 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146442 - || || 20 d'agost de 2001 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| 146443 - || || 26 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 146444 - || 2001 RB || 2 de setembre de 2001 | Eskridge || G. Hug
|-
| 146445 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146446 - || || 8 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 146447 - || || 9 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146448 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146449 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146450 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146451 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146452 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146453 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146454 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146455 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146456 - || || 8 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146457 - || || 8 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146458 - || || 8 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146459 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146460 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146461 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146462 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146463 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146464 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146465 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146466 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146467 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146468 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146469 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146470 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146471 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146472 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146473 - || || 14 de setembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146474 - || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 146475 - || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 146476 - || || 12 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 146477 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146478 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146479 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146480 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146481 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146482 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146483 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146484 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146485 - || || 8 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146486 - || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 146487 - || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 146488 - || || 13 de setembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146489 - || || 17 de setembre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 146490 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146491 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146492 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146493 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146494 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146495 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146496 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146497 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146498 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146499 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146500 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
|}

6